Maxistunde war eine Hörfunksendung auf DT64, die Sonntag mittag von 11:03 (vor den Sendungen auf DT64 kamen immer drei Minuten Nachrichten) bis 13:00 Uhr lief und vor allem Maxi-Singles und Remixe spielte. Sie gehörte zu den ersten Hörfunksendungen in Deutschland, die sich elektronischer Tanzmusik gewidmet haben. Sie wird daher von vielen DJs aus Ostdeutschland als prägend bezeichnet. Moderiert wurde die Sendung von Lutz Bertram.

Musiksendung (Hörfunk)
Hörfunksendung (DDR)
Musik (DDR)